BDDP ist die Abkürzung von:

 Berufsverband Deutscher Diplom-Pädagogen und Diplom-Pädagoginnen e. V.
 Boulet-Dru-Dupuy-Petit, eine ehemalige Werbeagentur, die seit 1998 zum TBWA-Netzwerk gehört

BDDP